Šiprage (Servisch: Шипраге) is een lokale gemeenschap in de gemeente Kotor Varoš, in de Servische Republiek, Bosnië en Herzegovina.

In 2013 telde Šiprage zo'n 788 inwoners, in 1991 waren dat er nog 952.

Klimaat

Demografie

Volkstellingen 

* Gebied Šiprage met omliggende dorpen. 1931 en 1953: de gemeente Šiprage.

Bevolkingssamenstelling 

Gemeente in Bosnië en Herzegovina